Kázmér Miklós (1921-2009) nyelvész, az ELTE docense, a Szigetköz helységnévtárának és régi magyar családnevek szótárának szerkesztője 
Kázmér Miklós (1954) geológus, egyetemi tanár, az ELTE Őslénytani Tanszékének tanszékvezetője, dendrokronológus, tudománytörténész, Kázmér Miklós nyelvész fia